Miejscowości w USA:
 Big Horn – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Big Horn (ang. Big Horn County) – w stanie Montana
 hrabstwo Big Horn (ang. Big Horn County) – w stanie Wyoming

Zobacz też 
 Bighorn